Unteres Remstal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Unteres Remstal mit Randgebieten, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 Unteres Remstal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg 
 Unteres Remstal (Vogelschutzgebiet), EU-Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Unteres Remstal und Backnanger Bucht, FFH-Gebiet in Baden-Württemberg